Frederik Christian Holsten er navnet på flere personer:

 Frederik Christian Holsten (1747-1811) (1747-1811) – dansk søofficer
 Frederik Christian Holsten (1783-1816) (1783-1816) – dansk søofficer
 Frederik Christian Holsten (stiftamtmand) (1804-1885) – dansk baron, stiftamtmand og kammerherre